Кру́па () — українське і польське прізвище.

Відомі носії 

 Даріуш Крупа — польський сесійний музикант.
 Джоанна Крупа ( 1979) — американська фотомодель і актриса польського походження.
 Левко Крупа (1943—2000) — український письменник, журналіст, громадсько-політичний діяч, педагог.
 Любомир Крупа — заступник голови Тернопільської облради.
 Петро Крупа ( 1952) — український архітектор.

Див. також 
 Круппа (прізвище)